Рашид Мусинович Мусин (; 12 ноября 1927 — 2 октября 1982) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Татарского обкома КПСС.

Биография 
Родился в деревне Чатра Топорнинского района Башкирской АССР.

В 1950 году окончил Московский энергетический институт.

 1950—1952 годы — работал бригадиром, затем инженером Казанской тепловой электростанции № 1 (ТЭЦ-1).
 1953—1956 годы — освобождённый секретарь парткома ТЭЦ-1.
 1956—1957 годы — директор ТЭЦ-1.
 1957—1958 годы — секретарь парткома Совнархоза Татарского экономического административного района.
 1958—1961 годы — заместитель председателя Совнархоза Татарского экономического административного района.
 1961—1979 годы — первый секретарь Казанского горкома КПСС.
 1979—1982 годы — первый секретарь Татарского обкома КПСС.

Член КПСС с 1952 года. Член ЦК КПСС с 1981 года. Депутат Верховного Совета СССР 8-10 созывов. Член Президиума Верховного Совета СССР с 1980 года.

Умер 2 октября 1982 года. Похоронен на Арском кладбище в Казани.

Его именем названа улица в Ново-Савиновском районе Казани.

Был награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции и двумя орденами Трудового Красного Знамени, а также медалями СССР.

Примечания

Ссылки 
 Мусин Рашид Мусинович
 Архивы России. Архивные справочники
 Архивная служба Республики Татарстан

Родившиеся в Башкортостане
Выпускники МЭИ
Первые секретари Татарского обкома КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Умершие от инфаркта миокарда
Члены Президиума Верховного Совета СССР
Члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Первые секретари Казанского горкома КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Похороненные на Арском кладбище